Стеревнево — деревня в Усвятском районе Псковской области России. Входит в состав Усвятской волости.

География 
Находится на юге региона, в северной части района, в 25 км к северу от райцентра Усвяты, в лесной местности, на реке Комля.

 Уличная сеть

ул. Лесная, ул. Речная и ул. Садовая.

Население

История 
С января 1995 до апреля 2015 года деревня входила в состав ныне упразднённой Калошинской волости в качестве её административного центра.

Инфраструктура 
Действовал с 1929 года колхоз «Рассвет».

МБОУ «Стеревневская основная общеобразовательная школа». С 1895 года действовала церковноприходская школа, в которой было три класса, с 1917 г. — и четвёртый, в 1932 году открыты 5-й и 6-ой классы. С 1936 года Стеревневская школа стала семилетней, а с 1963 — восьмилетней.

Почтовое отделение 182574.

Транспорт 
Просёлочные дороги.

Примечания 

Населённые пункты Усвятского района